Thysselinum schiwerekii är en flockblommig växtart som beskrevs av Wilibald Swibert Joseph Gottlieb von Besser. Thysselinum schiwerekii ingår i släktet Thysselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
schiwerekii